Bobertag ist der Familienname folgender Personen:
 Bianca Bobertag (Bianca Marbach; 1846–1900), deutsche Schriftstellerin
 Felix Bobertag (1842–1907), deutscher Germanist, Hochschullehrer in Breslau 
 Johann Gottfried Bobertag (1770–1830), deutscher evangelischer Geistlicher, Generalsuperintendent für Schlesien
 Otto Bobertag (1879–1934), deutscher Psychologe
 Paul Bobertag (1813–1874), deutscher Pädagoge